«The Hanging Tree» () — песня, написанная Джеймсом Ньютоном Ховардом для фильма Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1 и исполненная Дженнифер Лоуренс, исполняющей роль Китнисс Эвердин. Соавторами музыки стали Джеремайя Фрейтс и Уэсли Шульц — участники инди-фолк группы The Lumineers.

История 
Текст песни написан Сьюзен Коллинз, и изначально он появился в романе «Сойка-пересмешница». По книге, слова песни Китнисс выучила от своего отца в детстве; изначально девочка не понимала, что песня поётся от имени мертвеца-висельника. Мать, услышав, как Китнисс вместе с сестрой напевали её, когда делали украшения на шею из верёвки, потребовала навсегда забыть строки песни. После смерти отца Китнисс не могла избавиться от навязчивой мелодии этой песни у себя в голове. Смысл песни она начала понимать ближе к моменту событий романа после событий в Капитолии. Китнисс спела «The Hanging Tree» по просьбе оператора Поллукса, эмоциональное исполнение довело его до слёз; этот момент отражён в фильме. Песня Китнисс была заснята на видео и использована в пропагандистском ролике, который распространился по всему Панему.

По словам режиссёра фильма Френсиса Лоуренса, Дженнифер Лоуренс «была в ужасе» и даже в слезах от необходимости петь, поскольку не видит в себе способности к вокалу, но в итоге запись голоса практически не пришлось обрабатывать при помощи электроники.

«The Hanging Tree» дебютировала на 12 месте хит-парада Billboard Hot 100 и на 2 позиции в хит-параде Digital Songs; за первую неделю было продано 200 000 её копий. В Австралии песня дебютировала на 40 строке чарта, а в Великобритании — на 14 месте.

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 
 

Голодные игры
Синглы, сертифицированные как золотые Австралийской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Песни 2014 года
Песни США
Песни XXI века
Синглы 2014 года